CCZ1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 482 амінокислот, а молекулярна маса — 55 866.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у мембрані, лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки